Блакитний колір — один із кольорів веселки
 Блакитний кит — варіант назви синього кита

 Блакитний (отаман) — Пестушко Костянтин Юрійович

 Блакитний Василь Михайлович — Еллан-Блакитний Василь